

События 
 Консулы имп. Валентиниан I и имп. Валент.
 Движение во Фракии в поддержку Прокопия. Взятие Кизика. Оба войска встретились во Фракии. Легионы Прокопия перешли на сторону Валента. Прокопий казнён. Жестокое подавление народного восстания. Многочисленные казни.
 До 351-ок.365 — Епископ Цезареи Арий.
 21 июля — землетрясение в Александрии унесло 50 тыс. жизней и частично разрушило Фаросский маяк.
 365 — Антиепископ Александрии Луций.
 В Китае смена правителей династии Восточной Цзинь. Ай-ди умер. Новый император Фэй-Ди.
 Муюны вернули Лоян.
 Отложение Лю Вэйчэня от табгачского ханства.
 365—391 — Правитель Ордоса Лю Вэйчэнь.

См. также